

Brasil
Capanema (Pará) — município de Pará
Capanema (Paraná) — município do Paraná
Gustavo Capanema — político brasileiro, ex-ministro da Educação
Guilherme Schüch — (posteriormente Guilherme Capanema) engenheiro e físico brasileiro, avô de Gustavo Capanema
Edifício Gustavo Capanema — prédio público no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história